Никола́й Цветко́в:
 Цветков, Николай Александрович (род. 1960) — российский миллиардер, глава финансовой корпорации «Уралсиб».
 Цветков, Николай Георгиевич (1890—?) — советский политический деятель.
 
 Цветков, Николай Михайлович (род. 1946) — российский художник.
 Цветков, Николай Леонидович (род. 1964) — советский и российский футболист.